Poole var en enhetskommun i Dorset i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden London. Orten har 147 645 invånare (2011).

Följande samhällen finns i Poole:

 Poole
 Canford Heath

I övrigt finns följande i Poole:

 Back Water Channel (en strömfåra)
 Poole Bay (en vik)
 Upton Lake (en sjö)

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Källor 

 
Englands enhetskommuner
Dorset